|-
| 95501 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95502 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95503 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95504 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95505 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95506 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95507 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95508 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95509 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95510 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95511 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95512 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95513 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95514 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95515 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95516 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95517 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95518 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95519 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95520 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95521 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95522 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95523 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95524 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95525 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95526 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95527 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95528 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95529 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95530 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95531 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95532 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95533 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95534 - || || 11 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95535 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95536 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95537 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95538 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95539 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95540 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95541 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95542 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95543 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95544 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95545 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95546 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95547 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95548 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95549 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95550 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95551 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95552 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95553 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95554 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95555 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95556 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95557 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95558 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95559 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95560 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95561 - || || 5 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95562 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95563 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95564 - || || 6 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 95565 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95566 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95567 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95568 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95569 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95570 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95571 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95572 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95573 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95574 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95575 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95576 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95577 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95578 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95579 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95580 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95581 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95582 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95583 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95584 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95585 - || || 20 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95586 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95587 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95588 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95589 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95590 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95591 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95592 - || || 17 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95593 Azusienis || || 16 de març, 2002 || Moletai || MAO
|-
| 95594 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95595 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95596 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95597 - || || 19 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95598 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95599 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95600 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5